La Rinconada – centro abitato peruviano nel Distretto di Ananea.
La Rinconada – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia.
La Rinconada de la Sierra – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León.